Сезона 2006. је била 57. сезона такмичења Формула 1. Возило се 18 трка у периоду од 12. марта до 22. октобра 2006. године. Светски првак је по други пут у каријери постао Фернандо Алонсо, а тимски првак је постао Рено. Ово је уједно била и последња сезона седмоструког светског првака Михаела Шумахера који се на крају сезоне опростио од активне возачке каријере у Ф1.

Тимови и возачи

Списак трка и победника

Konačni poredak

Возачи 

(*) Возач није завршио трку, али се класификовао, јер је одвозио више од 90% дужине трке.

Конструктори

Спољашње везе 

 Водич кроз сезону 2006. на сајту ФИА
 Сезона 2006. -{@formula1.com}-

2006
Спорт у 2006.